Kniphausen bezeichnet
 Herrschaft Kniphausen, ein Territorium im heutigen Niedersachsen
 Burg Kniphausen, eine Burg im heutigen Wilhelmshaven
 Kniphausen (Gemeinde), eine ehemalige Gemeinde im Land Oldenburg, später Land Niedersachsen

Siehe auch:
 Knyphausen